Norbert Kruse ist der Name folgender Personen:

*Norbert Kruse (Germanist, 1942) (* 1942), deutscher Germanist, Sprachdidaktiker und Hochschullehrer in Weingarten
Norbert Kruse (Chemiker) (* 1950), Chemiker und Hochschullehrer 
Norbert Kruse (Germanist, 1954) (* 1954), deutscher Germanist, Deutschdidaktiker und Hochschullehrer in Kassel